Радницкий — фамилия; имеет женскую форму Радницкая.
 Радницкий, Карл (1818—1901) — австрийский медальер.
 Радницкий, Франц (1855—1924) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.
 Радницкий, Эммануэль (более известен как Ман Рэй; 1890—1976) — французский и американский художник, фотограф и кинорежиссёр.

См. также 
 Радницки-Мандлик, Адель (1864—1932) — австрийская пианистка и музыкальный педагог.